Францишек Ксаверий Вешхлейский (, ,  — , ) — римско-католический религиозный деятель польского происхождения. Архиепископ Львовской епархии.

Сан диакона получил 25 февраля 1826 года, а священника — 25 июня 1826 года. 5 апреля 1846 избран перемышльским епископом, и 27 июля того же года утверждён на эту должность. На должность Львовского архиепископа был назначен 6 декабря 1859 года и утвержден 23 марта 1860 года. Участвовал в Первом Ватиканском соборе (1869—1870). Похоронен в крипте костёла Матери Божьей (теперь Церковь Сретения Господня) во Львове.

Примечания

Ссылки 
  — S. 528—529.

Католические архиепископы Львова
Послы Галицкого сейма 4-го созыва
Участники Первого Ватиканского собора